Die 6. Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 20. August bis 5. September 2010 in England statt. Neuseeland sicherte sich zum vierten Mal in Folge den Weltmeistertitel.

Format 

In drei Vorrundengruppen trafen je vier Teams aufeinander. Die drei Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite qualifizierten sich für das Halbfinale. Die beiden anderen Zweitplatzierten und die zwei besten Drittplatzierten spielten um den fünften Platz, die übrigen Teams um den neunten Platz.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Platzierungsspiele

Um Platz 5 bis 8

Um Platz 9 bis 12

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

Weltmeister 2010 Neuseeland

Weblinks 
 Offizielle Website der WM 2010

Rugby 2010
2010
Rugby-Union-Wettbewerb in England
Frauenrugbywettbewerb
Frauensport im Vereinigten Königreich